Alen steht für:

 Alen (Vorname), einen männlichen Vornamen
 Alen (Längeneinheit), eine skandinavische Längeneinheit

von Alen ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard von Alen († 1342), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Hermann von Alen († 1411), deutscher Kaufmann und Bürgermeister der Hansestadt Lübeck
 Konrad von Alen († 1410), deutscher Politiker und Befehlshaber

Siehe auch:
 Van Alen
 Alén
 Allen
 Aalen (Begriffsklärung)
 Ahlen (Begriffsklärung)